Черновский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

Входит в состав Пристеновского сельского поселения.

История 
На хуторе родился Герой Социалистического Труда Дмитрий Мельников.

География

Улицы

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Чернышковского района